BVL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Baures (Bolivia)